Scharlmühle ist der Ortsname von

 Scharlmühle (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Scharlmühle (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern